Wunderer steht für:
 Wunderer (Epos), vermutlich aus dem 13. Jahrhundert stammende Sage
 Café Wunderer, unter Denkmalschutz stehendes Wiener Kaffeehaus

Wunderer ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Wunderer (1877–1955), Oboist der Wiener Philharmoniker, Hochschullehrer
 Anton Wunderer (1850–1906), österreichischer Hornist und Komponist
 Hans Wunderer (vor 1463–nach 1522), deutscher Baumeister
 Hans Wunderer (Zahnmediziner) (1912–1994), österreichischer Zahnmediziner
 Hartmann Wunderer (1950–2016), deutscher Geschichtsdidaktiker, Lehrer und Autor
 Richard Wunderer (1947–2009), österreichischer Schriftsteller
 Rolf Wunderer (* 1937), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Willibald Wunderer (1739–1799), Barockmaler und Bürgermeister der Stadt Eichstätt